Aspleniineae — підпорядок папоротей із порядку багатоніжкових. Таксон еквівалентний кладі еуполіпод II у попередніх системах. Також розглядається як єдина дуже широко визначена родина Aspleniaceae. Підряд загалом відповідає порядку Blechnales, описаному Дж. Л. Ревеалом у 1993 році.

Таксономія 
У класифікації Pteridophyte Phylogeny Group 2016 (PPG I) ця група розглядається як підпорядок Aspleniinae і поділена на 11 родин. Крім того, його можна розглядати як єдину, дуже широко окреслену родину Aspleniaceae sensu lato, яка потім поділяється на підродини.

підпорядок Aspleniineae
 Cystopteridaceae Shmakov
 Rhachidosoraceae X.C.Zhang
 Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh.
 Desmophlebiaceae Mynssen
 Hemidictyaceae Christenh. & H.Schneid.
 Aspleniaceae Newman
 Woodsiaceae Herter
 Onocleaceae Pic.Serm.
 Blechnaceae Newman
 Athyriaceae Alston
 Thelypteridaceae Ching ex Pic.Serm.

Філогенетика:

Примітки 

Папоротеподібні